Sanlúcar de Guadiana kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sanlúcar de Guadiana (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Huelva, 
 Sanlúcar de Guadiana (kommun), Andalusien, Provincia de Huelva, 

Robotskapade Spanienförgreningar